Pihkala ist der Familienname folgender Personen:

 Juha Pihkala (* 1942), finnischer evangelischer Altbischof
 Lauri Pihkala (1888–1981), finnischer Leichtathlet